Новобуре́йский — посёлок городского типа в Амурской области России, административный центр Бурейского района и муниципального образования рабочий посёлок (посёлок городского типа) Новобурейский. Население —  чел. ().

География 
Расположен в восточной части области на правом берегу реки Буреи в 175 км к востоку от Благовещенска, у автодороги «Амур». В 8 км к западу от посёлка — железнодорожная станция Бурея на Транссибирской магистрали.

История 
Населённый пункт образован в 1900 году как выселок Нахаловка села Малиновка. Относился к Бурейской волости Завитинского уезда Амурской области.

В 1935 году переименован в Пристань-Бурея. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 августа 1949 года населенный пункт Пристань-Бурея стал посёлком городского типа с названием Новобурейский.

Население

Культура 
Дом культуры, школа искусств, музей

Экономика 
 Деревообрабатывающая промышленность.
 Нижнебурейская ГЭС.
 Бурейский крановый завод

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России

Примечания

Ссылки 
 Администрация Бурейского района
 Неофициальный информационно развлекательный сайт поселка

Посёлки городского типа Амурской области
Районные центры Амурской области
Населённые пункты Бурейского района